|-
| 188901 - ||  || 10 ianuarie 2007 || Nyukasa || Nyukasa
|-
| 188902 - ||  || 9 ianuarie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 188903 - ||  || 15 ianuarie 2007 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188904 - ||  || 10 ianuarie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 188905 - ||  || 15 ianuarie 2007 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188906 - ||  || 9 ianuarie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 188907 - ||  || 17 ianuarie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188908 - ||  || 16 ianuarie 2007 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188909 - ||  || 17 ianuarie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 188910 - ||  || 17 ianuarie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188911 - ||  || 17 ianuarie 2007 || Palomar || NEAT
|-
| 188912 - ||  || 17 ianuarie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188913 - ||  || 17 ianuarie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188914 - ||  || 17 ianuarie 2007 || Palomar || NEAT
|-
| 188915 - ||  || 21 ianuarie 2007 || Socorro || LINEAR
|-
| 188916 - ||  || 24 ianuarie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 188917 - ||  || 26 ianuarie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188918 - ||  || 21 ianuarie 2007 || Socorro || LINEAR
|-
| 188919 - ||  || 24 ianuarie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188920 - ||  || 27 ianuarie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188921 - ||  || 27 ianuarie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 188922 - ||  || 27 ianuarie 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188923 - ||  || 16 ianuarie 2007 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188924 - ||  || 29 ianuarie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188925 - ||  || 16 ianuarie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 188926 - ||  || 6 februarie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188927 - ||  || 6 februarie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188928 - ||  || 6 februarie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188929 - ||  || 6 februarie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188930 - ||  || 6 februarie 2007 || Palomar || NEAT
|-
| 188931 - ||  || 8 februarie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 188932 - ||  || 6 februarie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 188933 - ||  || 6 februarie 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188934 - ||  || 7 februarie 2007 || Palomar || NEAT
|-
| 188935 - ||  || 7 februarie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 188936 - ||  || 9 februarie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 188937 - ||  || 9 februarie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 188938 - ||  || 18 februarie 2007 || Eskridge || Eskridge
|-
| 188939 - ||  || 16 februarie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 188940 - ||  || 16 februarie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 188941 - ||  || 17 februarie 2007 ||  || 
|-
| 188942 - ||  || 21 februarie 2007 || Eskridge || Eskridge
|-
| 188943 - ||  || 17 februarie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 188944 - ||  || 21 februarie 2007 || Socorro || LINEAR
|-
| 188945 - ||  || 17 februarie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 188946 - ||  || 21 februarie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 188947 - ||  || 23 februarie 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188948 - ||  || 9 martie 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188949 - ||  || 9 martie 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188950 - ||  || 10 martie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188951 - ||  || 9 martie 2007 || Palomar || NEAT
|-
| 188952 - ||  || 10 martie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188953 - ||  || 11 martie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188954 - ||  || 13 martie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 188955 - ||  || 9 martie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 188956 - ||  || 9 martie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 188957 - ||  || 14 martie 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188958 - ||  || 15 martie 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188959 - ||  || 8 martie 2007 || Palomar || NEAT
|-
| 188960 - ||  || 8 martie 2007 || Palomar || NEAT
|-
| 188961 - ||  || 8 martie 2007 || Palomar || NEAT
|-
| 188962 - ||  || 16 martie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188963 - ||  || 11 aprilie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188964 - ||  || 18 aprilie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188965 - ||  || 31 decembrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188966 - ||  || 13 ianuarie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188967 - ||  || 9 februarie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188968 - ||  || 12 februarie 2008 || Mount Lemmon || 
|-
| 188969 - ||  || 27 februarie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188970 - ||  || 28 februarie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188971 - ||  || 27 februarie 2008 || Socorro || LINEAR
|-
| 188972 - ||  || 1 martie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188973 - ||  || 3 martie 2008 ||  || 
|-
| 188974 - ||  || 6 martie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188975 - ||  || 7 martie 2008 || Catalina || CSS
|-
| 188976 - ||  || 7 martie 2008 || Mount Lemmon || 
|-
| 188977 - ||  || 11 martie 2008 || Socorro || LINEAR
|-
| 188978 - ||  || 9 martie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188979 - ||  || 10 martie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188980 - ||  || 26 martie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188981 - ||  || 29 martie 2008 || Mount Lemmon || 
|-
| 188982 - ||  || 27 martie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188983 - ||  || 28 martie 2008 || Mount Lemmon || 
|-
| 188984 - ||  || 28 martie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188985 - ||  || 27 martie 2008 || Mount Lemmon || 
|-
| 188986 - ||  || 28 martie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188987 - ||  || 29 martie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188988 - ||  || 3 aprilie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188989 - ||  || 5 aprilie 2008 || Mount Lemmon || 
|-
| 188990 - ||  || 6 aprilie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188991 - ||  || 7 aprilie 2008 || Mount Lemmon || 
|-
| 188992 - ||  || 7 aprilie 2008 || Socorro || LINEAR
|-
| 188993 - ||  || 11 aprilie 2008 || Catalina || CSS
|-
| 188994 - ||  || 27 aprilie 2008 ||  || 
|-
| 188995 - ||  || 26 aprilie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188996 - ||  || 29 aprilie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188997 - ||  || 30 aprilie 2008 || Mount Lemmon || 
|-
| 188998 - ||  || 27 aprilie 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188999 - ||  || 28 aprilie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189000 Alfredkubin ||  || 9 mai 2008 || Gaisberg || 
|-